Тадеуш Мостовський (архітектор) (1860—1929) — львівський архітектор.
 Тадеуш Мостовський (політик) (1766—1842) — польський літератор, публіцист та політичний діяч.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок